Boca Juniors ist der Name folgender Fußballvereine:

 Boca Juniors, argentinischer Fußballverein
 Boca Juniors de Cali, kolumbianischer Fußballverein
 Boca Juniors Gibraltar, gibraltarischer Fußballverein
 Boca Juniors (Grenada), grenadischer Fußballverein